Леппясюрья () - топоним в Республике Карелия Российской Федерации

 Леппясюрья — посёлок в Суоярвском районе.
 станция Леппясюрья — населённый пункт в составе Лоймольского сельского поселения Суоярвского района 
 Леппясюрья — железнодорожная станция на линии Сортавала — Суоярви I, расположенная в населённом пункте станция Леппясюрья Суоярвского района.